Y.M.C.A. Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Y.M.C.A. Building (Iowa), ID-Nr. 79000931
 Y.M.C.A. Building (Kentucky), ID-Nr. 77000631
 Y.M.C.A. Building (Washington), ID-Nr. 83003353